Jiang’an ist mehrdeutig. Es bezeichnet:

 den Kreis Jiang’an (江安县) der bezirksfreien Stadt Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jiang’an (Yibin)
 den Stadtbezirk Jiang’an (江岸区) der Unterprovinzstadt Wuhan in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Jiang’an (Wuhan)
 die Großgemeinde Jiang’an (江安镇) im gleichnamigen Kreis in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jiang’an (Jiang’an)
 die Großgemeinde Jiang’an (江安镇) der Stadt Rugao in der chinesischen Provinz Jiangsu, siehe Jiang’an (Rugao)
 das Straßenviertel Jiang’an (江安街道) im Stadtbezirk Longsha in der chinesischen Provinz Heilongjiang, siehe Jiang’an (Longsha)